Ryan Sproul, född 13 januari 1993, är en kinesisk-kanadensisk professionell ishockeyspelare som spelar för Toronto Marlies i AHL.

Han har tidigare spelat på NHL-nivå för New York Rangers och Detroit Red Wings och på lägre nivåer för  Hartford Wolf Pack och Grand Rapids Griffins i AHL och Sault Ste. Marie Greyhounds i OHL.

Sproul draftades i andra rundan i 2011 års draft av Detroit Red Wings som 55:e spelare totalt.

21 oktober 2017 blev han tradad till New York Rangers i utbyte mot Matt Puempel.

Han skrev på ett PTO-kontrakt (Professional Try Out) med Calgary Flames i september 2018 men tog inte en plats i laget och skrev istället på ett kontrakt med AHL-klubben Toronto Marlies den 2 oktober 2018.

Statistik

Referenser

Externa länkar
Ryan Sproul, Red Wings – Stats – NHL.com
Ryan Sproul hockey statistics and profile at hockeydb.com

Kanadensiska ishockeyspelare
Spelare i New York Rangers
Spelare i Detroit Red Wings
Spelare i Hartford Wolf Pack
Spelare i Grand Rapids Griffins (2001–)
Spelare i Sault Ste. Marie Greyhounds
Kanadensiska idrottare under 2000-talet
Idrottare från Mississauga
Födda 1993
Levande personer
Män
Spelare valda i NHL Entry Draft 2011
Spelare i Toronto Marlies
Spelare valda av Detroit Red Wings i NHL Entry Draft
Tävlande vid olympiska vinterspelen 2022 från Kina
Tävlande i ishockey vid olympiska vinterspelen 2022
Kinesiska ishockeyspelare
Kinesiska idrottare under 2000-talet